

Onomastica
Benny – variante del nome proprio di persona maschile Ben

Personaggi immaginari
Benny – personaggio immaginario della serie di manga e anime Black Lagoon
Benny – protagonista della serie di libri per ragazzi dello scrittore Eoin Colfer
Benny – protagonista della serie animata Benny & Ralph: due cuccioli per amici

Persone
Allan Benny – politico statunitense
Black Benny – batterista statunitense
Bob Benny – cantante belga
D. C. Benny – comico statunitense
Jack Benny – attore statunitense